Sorino () ist der Name russischer Orte:
 Sorino (Astrachan), Dorf in der Oblast Astrachan
 Sorino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Sorino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Poppendorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Sorino, untergegangener Ort im Rajon Baltijsk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Littausdorf, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Sorino (Polewaja), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk (selsovjet Polewskoi)
 Sorino (Ryschkowo), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk (selsovjet Ryschkowski)
 Sorino (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Sorino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Sorino (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Sorino (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda